Kuldeindeks (også Vindafkølingsfaktor, Wind chill (factor) og Chill Index) er den reele nedkøling i temperatur når vinden blæser varmen væk fra den bare hud, i forhold til temperaturen målt i luften med termometer. 

Alle har oplevet at + temperaturer med vind, går gennem "marv og ben", det behøver ikke være livstruende, men der kan opstå risiko for nedkøling, forfrysninger og til sidst død. Når man færdes udenfor i arktiske områder med lave temperaturer og selv lav vindhastighed, er uhensigtsmæssig påklædning og udsat bar hud livstruende.
Man opdager ikke problemet, før det er for sent.

Kuldeindeks (vedvarende og med korrekt påklædning):
0 ºC til -20 ºC: Minimal risiko, men falsk følelse af sikkerhed.
-20 ºC til -40 ºC: Lettere forfrysning af blottet hud.
-40 ºC til -60 ºC: Forfrysning af blottet hud på kort tid.
under -60 ºC: Forfrysning af blottet hud øjeblikkeligt.

Ekstern henvisning 

 DMI Kuldeindeks 

Temperatur
Vind